Ivan Tončev Stoilov – ex calciatore bulgaro
 Konstantin Stoilov – politico bulgaro
 Stanimir Stoilov – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Stojčo Stoilov – ex calciatore bulgaro